kątnica – inna nazwa jelita ślepego
 kątnica – wiązanie w żeglarstwie
 kątnica – rodzaj wiertarki dentystycznej lub końcówki do wiertarki chirurgicznej (z częścią roboczą ustawioną pod kątem względem trzonu)

 Kątnica – wzniesienie na Pojezierzu Bytowskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Kątnica – wzniesienie na Pogórzu Izerskim, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń